Ucho pływaka (ang. swimmer's ear) – określany również "uchem dżungli" to medyczna nazwa zapalenia ucha zewnętrznego, spowodowanego długotrwałą ekspozycją przewodu słuchowego na wodę zawierającą drobnoustroje. Przykładową bakterią mogącą wywołać tę infekcję, także u zdrowych osób, jest pałeczka ropy błękitnej.

Otologia
Medycyna sportowa